Verliefdheid
 Smoorverliefd (2010), een film van Hilde van Mieghem
 Smoorverliefd (2013), de Nederlandse versie van dezelfde regisseur 
 Smoorverliefd (Doe Maar), tweede single uit het album Skunk van Doe Maar
 Smoorverliefd (Snelle), een nummer van Snelle